Навид Негабан (, , род. 2 июня 1968, Мешхед, Иран) — ирано-американский актёр.

Биография 
Негабан родился в Мешхеде, Иран. В возрасте восьми лет он полюбил играть в театре, вызывая смех у большой аудитории своим изображением старика. В возрасте двадцати лет он уехал из Ирана в Турцию, а затем в Германию, где провёл восемь с половиной лет. В Германии он работал в театральной труппе, а затем в 1993 году переехал в США. Негабан свободно владеет английским, персидским, дари и немецким языками.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США